Животово — название населённых пунктов в России:

 Животово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Животово — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Животово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Животово — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Животово — деревня в Одоевском районе Тульской области.

См. также 
 Животов